Uuemõisa kan avse följande platser i Estland:

Nyhovet (), småköping i Hapsals stad i Läänemaa
Nyhovet (by) (), by som ligger omedelbart söder om småköpingen i Hapsals stad med samma namn.
Uuemõisa, Lääne-Virumaa, by i Väike-Maarja kommun
Uuemõisa, Ösel, by på Ösel
Kose-Uuemõisa, småköping i Kose kommun i Harjumaa
Uuemõisa oja, biflöde till Purtse jõgi i Ida-Virumaa